Justicia secunda es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de Ecuador, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Panamá, Antillas Menores y Venezuela.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia secunda The Plant List.

secunda